Die Klass A 1955 war die 17. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 10. April und endete am 20. November 1955.

Die Saison war geprägt von den Klubs aus der Hauptstadt. Die Teams aus Moskau belegten die ersten fünf Plätze. Dynamo Moskau gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Spartak Moskau zum siebten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft. Die letzten zwei Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || BLR

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1955 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1955 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1955
1955